Лаура Зигемунд и Мате Павич — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мартина Хингис и Леандер Паес — защищали свой титул, однако проиграли на стадии второго раунда.

Посев 

  Саня Мирза /  Иван Додиг (Второй раунд)
  Ярослава Шведова /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Хория Текэу (Отказ)
  Ракель Атаво /  Жан-Жюльен Ройер (Первый раунд)
  Чжань Хаоцин /  Максим Мирный (Второй раунд)
  Андреа Главачкова /  Лукаш Кубот (Второй раунд)
  Коко Вандевеге /  Раджив Рам (Финал)
  Луция Градецкая /  Марцин Матковский (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эмина Бектас /  Эван Кинг (Первый раунд)
  Сачия Викери /  Фрэнсис Тиафо (Первый раунд)
  Николь Гиббс /  Деннис Новиков (Четвертьфинал)
  Джейми Лёб /  Ноа Рубин (Первый раунд)
  Кристина Макхейл /  Райан Харрисон (Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд /  Дональд Янг (Первый раунд)
  Мелани Уден /  Митчелл Крюгер (Первый раунд)
  Мартина Хингис /  Леандер Паес (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые